Příjmení Wittig nosí více významných osobností:

 Detlef Wittig (* 1942) – vrcholný manažer koncernu Volkswagen
 František Wittig (1665/6–1726) – česko-německý františkán a varhaník
 Georg Wittig (1897–1987) – německý chemik

Externí odkazy